Nathan Smith – angielski piłkarz
 Nathan Smith – kanadyjski biathlonista
 Nathan Smith – zoolog
 Nathan Smith – amerykański hokeista
 Nathan Smith – kanadyjski hokeista
 Nathan Smith – brytyjski kolarz